Le Sonnet 31 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : Thy boſome is indeared with all hearts,
Which I by lacking have ſuppoſed dead,
And there raignes Loue and all Loues louing parts,
And all thoſe friends which I thought buried.
How many a holy and obſequious teare
Hath deare religious loue ſtolne from mine eye,
As intereſt of the dead,which now appeare,
But things remou'd that hidden in there lie.
Thou art the graue where buried loue doth liue,
Hung with the tropheis of my louers gon,
Who all their parts of me to thee did giue,
That due of many,now is thine alone.
   Their images I lou'd, I view in thee,
   And thou(all they)haſt all the all of me.

Notes et références

Liens externes
Paraphrase and analysis (Shakespeare-online)

031